Sartori é sobrenome de ampla difusão internacional, documentado historicamente nas variantes Sartorius, Sarto, Sartorio, Sartorelli, Sartoro, Sartore, Sartor, Sartory e outras. Seus registros mais antigos são do , encontrados na Itália. O sobrenome produziu muitos grupos em vários países, de origens diferentes. A palavra deriva do latim sartorius, alfaiate. De qualquer maneira, muitas personalidades que levam o sobrenome se destacaram em várias áreas, como na política, nas artes e na ciência, e vários grupos foram enobrecidos. A variante Sartori predomina na Itália, concentrada até hoje nas regiões do Vêneto e Lombardia, mas encontrada quase em todas as suas regiões, em menores números.

Itália

O sobrenome teve origens múltiplas. Entre as citações mais antigas está a de Petrus Sartor, que em 1156 estabeleceu uma sociedade com Guglielmo Burone em Gênova. Depois rapidamente aparecem outros em vários pontos do norte italiano, como Veneza (1186, 1181, 1191, 1197, 1207), Monselice (1212), Pádua e Melara (1213), em geral com personagens ocupados em ações de pouca importância.  Entre os primeiros a se destacar estão Patavino, filho de Giovanni, filho de Pietro, registrado como notário em Pádua em 1235; Giovanni, em 1239 procurador de Walficherio, filho do juiz Eppone, Boninsegna, senhor de Castel Rubino, que em 1283 teve sua fortaleza requisitada pela República de Veneza, e o frade Bartolomeo, que em 1297 é procurador de Santa Maria della Misericordia. Em Bardolino, Nogarole, Rimini, Veneza e Bobbio aparecem vários outros entre os séculos XIII e XIV, em geral negociando terras.

Em Mestre, ao lado de Veneza, em 1672 Zuan Batista aparece chamado de dominus, uma dignidade reservada à nobreza, e no século seguinte o signor Pietro é "riquíssimo mercador". Giuseppe foi senador e secretário de Estado do governo veneziano no . No fim do  Giuseppe foi feito cavaleiro hereditário em Veneza. 

A área ao redor de Veneza está cheia de outros núcleos de Sartoris com títulos nobres, presentes também em Belluno, Fagagna, Teolo, Borgoricco, Rovigo, Pádua e até Bolonha. Na Cárnia foram chamados signori chiarissimi (senhores ilustríssimos). Muitas villas em posse atual ou antiga de Sartoris se espalham pelo Vêneto, mostrando sua riqueza e influência e suas relações matrimoniais com muitas outras famílias da elite. Em Pádua adquiriram uma famosa villa histórica no início do , a Villa Selvatico Sartori. 

Destacaram-se em Treviso no  Luigi, prodígio do piano morto precocemente, aluno de Liszt; e o abade Luigi Sartorio, famoso literato, bibliotecário e personagem da história da Igreja. Também na cidade e província de Treviso possuíram várias villas, entre elas a grande Villa Cavarzerani, de estilo clássico e um exemplo típico da villa vêneta, ainda em posse de Sartoris. 

Na região de Trento viriam a adquirir reputação e posses. Matteo é citado em Pergine, em 1377, entre vários gastaldi e delegados de comunas presentes em uma assembleia, recebendo ordem de recolher os impostos devidos ao príncipe-bispo de Trento. Em 1438 Martino, filho do patrício Pietro, foi investido pelo bispo Alessandro no priorado de Santa Margherita. 

Antonio Giuseppe Sartori foi notado arquiteto; Franz Sartori foi escultor ativo na região germânica; o cavaleiro Giuseppe Federico foi conselheiro privado da duquesa reinante de Lucca, e o padre Raffaello se tornou beato. Membros da família se associaram por casamento aos condes de Ragogna e de Silvestro, e  podem ser citados ainda os podestà de Castel Goffredo e os nobres e barões do Sacro Império. 

No entanto, no  a situação se torna bastante diversificada, os grandes dignitários declinam e começam a surgir rapidamente vários registros de Sartoris sem indicação de nobreza em diversos lugares no Vêneto e em outras partes da Itália e além, em grande difusão, ocupando ofícios diversificados, alguns bem comuns, como operários, artesãos e camponeses, outros são políticos, artistas, cientistas, juristas e doutores, A Itália naquele período sofreu grandes atribulações, sendo palco de guerras, mudanças políticas, fome, devastações e carestias gerais, que foram as causas principais para o desencadeamento de uma grande onda emigratória para a América, havendo registro de muitos Sartoris se deslocando para a Argentina, Brasil e Estados Unidos, em variável situação financeira. Muitos estavam empobrecidos.<ref>Petriella, Dionisio & André Luis Pereira Miatello, Sara Sosa. Diccionario Biográfico Italo-Argentino. Asociación Dante Alighieri de Buenos Aires.</ref>Lacoste, Pablo. El vino del inmigrante: los inmigrantes europeos y la industria vitivinícola argentina: su incidencia en la incorporación, difusión y estandarización del uso de topónimos europeos 1852-1980. Consejo Empresario Mendocino, 2003

Na Itália a família continuou a dar figuras notáveis no , como Giovanni, famoso cientista político e ganhador do Prêmio Príncipe de Astúrias,"Sartori, premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales por sus estudios sobre la democracia". El País, 08/06/2005 Claudio, musicólogo,<ref>[http://www.italianlibretto.com/the-author.html The 'Catalogo Sartori']. Italian Libretto.</ref> Alessio, campeão olímpico e comendador da Ordem do Mérito da República Italiana.  e Giovanni Maria, arcebispo de Trento.

O grupo vicentino

O grupo mais populoso e notório do norte da Itália é provavelmente o de Vicenza, fundado em 1295 por membros do séquito do bispo florentino Andrea dei Mozzi. Seus fundadores receberam um feudo em Roana, uma das Sete Comunas situadas no planalto vicentino, e foram inscritos na vassalagem da Mesa Episcopal, naturalizando-se como nobres vicentinos. Dispondo de uma base social e econômica bem estabelecida, os novos Sartori prosperaram adquirindo vastas áreas de terras no planalto vicentino em torno de Roana,Toldo, Antonio. Valdastico ieri e oggi. La Galiverna, 1984 fixando novas sedes sucessivamente em Enego, Foza, Gallio, Asiago e Valstagna, descendo então pelo vale do rio Brenta, onde estabeleceram laços de parentesco com as principais famílias da região, e depois se espalhando por muitas outras comunas no Vêneto, sendo invariavelmente recebidos nos patriciados locais.Corazzol, Gigi. Cineografo di banditi su sfondo di monti: Feltre 1634-1642. Unicopli, 1997 Já haviam sido recebidos no patriciado cívico de Vicenza antes de 1500. Construíram sepulcros monumentais nas Igrejas de San Michele e San Biagio, e deixaram descendência viva pelo menos até o século XIX.Crollalanza, Giovanni Battista di. Dizionario stórico-blasónico delle famiglie nobili e notabili italiane estinte e fiorenti. Pisa, 1886 

No século XVI a família já havia se dividido em múltiplos ramos e adquirido uma grande riqueza, especialmente através da exploração e comércio de madeira. Podem ser citados Nicolò, comerciante riquíssimo, o notário Giovanni Giacomo Antonio, atestado em Vicenza 1537; Matheus, reitor da Igreja de San Martin em 1644; Giovanni, reitor da Igreja e do Orfanotrófio da Misericórdia em 1653; um Sartori citado sem nome próprio, que em 1677 foi vicario pretorio (podestà substituto e capitão do povo); Lodovico, sacerdote e poeta ativo no final do século XVIII. No século XIX se destacam Antonio, abastado notário; Jacopo, funcionário de alto escalão da Deputação Provincial; e o médico Lodovico, membro da Accademia Olimpica. 

A partir do século XVI fixaram sua principal sede em Bassano del Grappa, centro de um importante mercado regional, e ali foram recebidos no patriciado. Ao contrário do que ocorreu em Vicenza, em Bassano os Sartori por muito tempo ocuparam importantes posições no Conselho e na administração pública. Produziram muitos próceres e intelectuais e abastados comerciantes, ganharam fama como família brilhante e empreendedora, mas também orgulhosa e turbulenta. Devido ao seu prestígio, os crimes e abusos cometidos por alguns de seus membros eram sempre tratados com muita benevolência pelas autoridades. Foram agregados à nobreza da República de Veneza e reconfirmados como nobres em 1726 e 1816.

Grupo de Commezzadura 

Um outro grupo de interesse histórico foi formado em Commezzadura, atestado a partir do século XV, que usou principalmente a grafia latina de Sartoribus. Estabeleceram sede no distrito de Piano, onde o primeiro registro é de 1492, com Giovanni e seu filho Ognibene, que estavam entre as testemunhas na aquisição do Monte de la Costa. No início do século XVI aparecem no patriciado cívico Odorico e Giacomo. Andrea era cônsul de Commezzadura em 1731, e Giuseppe era padre no fim do século. A família se extinguou em Commezzadura no início do século XX, mas produziu ramos fixados nas redondezas.

Em 1681 Donato, filho de Iacobo, comprou o feudo de Belveder, em Croviana, e deu origem a uma distinguida linhagem de notários, entre eles Francesco Lorenzo, que participou da reforma dos estatutos comunais em 1700, e Donato Giovanni Grisostomo, notário público de Croviana, chanceler de Rabbi entre 1735 e 1763 e síndico de Croviana em 1747. Seu antigo casarão, hoje conhecido como Casa Busetti, é uma das mais destacadas edificações da cidade pela sua antiguidade e importância histórica. 

Um ramo se fixou em Pergine Valsugana no século XVII, onde tiveram um palácio, a antiga Casa Sartori, hoje chamada Palazzo Tomelin. Nicolao, filho do dominus Seraphino, em 1618 era o regolano de Pergine. Em 1642 o dominus Ioannes participou da doação de novos sinos para a Igreja de Sant'Ana. Em 1705 Giovan Batista era gastaldo e conselheiro, em 1775 Giovanni e seu filho Pietro eram notários, em 1776 Giovanni Battista era conselheiro no distrito de Costasavina. No mesmo ano Giovanni Domenico era pároco de Pergine. No século XIX o sobrenome reverte à forma Sartori. Pietro foi médico e cedeu o palácio da família para o general Giacomo Medici montar sua sede de comando. Em 1911-15 Giuseppe foi vice-capocomune do distrito de Roncogno. 

Outros países

Outros grupos foram condes de Sehwanenfeld e barões de Waltershausen. Um grupo espanhol originou os viscondes de Priego e os condes de San Luis; nesta Casa nasceu don Luis José Sartorius, ministro de Estado e Grande de Espanha. Num grupo inglês nasceu sir'' George Sartorius, almirante que lutou na Batalha de Trafalgar e na Guerra Peninsular. Um grupo que se fixou nos Estados Unidos adquiriu reputação, riqueza e influência no , descendendo de Carlo, joalheiro de Pio VI. Seu principal expoente foi Giovanni Battista, grande industrial, benemérito da sociedade e cônsul dos Estados Unidos em Roma.

Ver também
Imigração italiana no Brasil
Imigração italiana na Argentina
Imigração italiana nos Estados Unidos da América
Nobreza da Itália

Ligações externas

 Frantz, Ricardo André Longhi. Crônica das famílias Paternoster e Frantz e sua parentela em Caxias do Sul, Brasil: Estórias e História, Volume III - O passado na Europa. Academia.edu, 2020, pp. 88-123. Contém a história da família Sartori de Vicenza. No Volume I, a história de um ramo que imigrou para o Brasil, fundado por Salvador Sartori.

Famílias
Sobrenomes da língua italiana
Sartori